Gilgamesj, de vijfde koning van Uruk, vooral bekend van het Gilgamesj-epos
Gilgamesh (band), een Britse band uit het midden van de zeventiger jaren van de twintigste eeuw
Gilgamesh (album), het eerste album van deze band
Gilgamesh (2014), Amerikaanse film uit 2014